Alexandre Sergueïevitch Chechoukov (en ), né le  à Omsk, est un footballeur international russe qui évolue au poste de milieu de terrain au Znamia Noguinsk.

Biographie

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Naissance à Omsk
Naissance en avril 1983
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Sokol Saratov
Joueur du FK Rostov
Joueur du FK Moscou
Joueur du Luch Vladivostok
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur de l'Arsenal Toula
Joueur du Baltika Kaliningrad